Пи́тер Па́ркер () — имя ряда реальных и вымышленных личностей, а также название фильмов:


Личности

Реальные  Питер Паркер, 1-й баронет (1721—1811) — британский моряк, офицер, впоследствии адмирал флота Великобритании, также депутат британского парламента.
  (1785—1814) — британский моряк, морской капитан, депутат парламента в 1810—1811 годах; сын адмирала Питера Паркера и внук вице-адмирала Джона Байрона.
 Питер Паркер (1804—1888) — американский врач, познакомивший Китай с западными медицинскими технологиями, а также первый протестантский миссионер в Китае.
  (1924—2002), KBE, LVO — британский бизнесмен, глава Британских Железных Дорог в 1976—1983 годах.
  (род. 1959) — австралийский крикетный судья, член элитной коллегии судей Международного совета крикета.

Вымышленные (персонажи) 
 Человек-паук (настоящее имя Питер Паркер) — супергерой вселенной Марвел, главный персонаж комиксов 1962 года издательства Marvel Comics.
 Питер Паркер — киноперсонаж, впервые представленный в серии фильмов Сэма Рэйми.
 Питер Паркер — киноперсонаж, впервые представленный в серии фильмов «Новый Человек-паук» Марка Уэбба.
 Питер Паркер — персонаж Кинематографической вселенной Marvel.
 Питер Паркер — персонаж вселенной PlayStation's Spider-Man.
 Питер Паркер — персонаж британской серии детских комиксов .

См. также 

  (1895—1991) — канадский хоккейный радиокомментатор.